Die Abkürzung MKG bzw. mkg steht für:

 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
 Mobile Kontrollgruppe, Einheiten der Bundeszollverwaltung 
 Magnetokardiogramm, Aufnahme und Darstellung des Magnetfeldes des Herzens
 Münchner Künstlergenossenschaft, älteste Vereinigung freischaffender Künstler in Bayern
 Meterkilogramm, eine veraltete Einheit für Drehmoment
 Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, ein Fachgebiet der Humanmedizin.
 Der MKG-Chirurg, Facharztzeitschrift im Gebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
 MKG Bank, Teilzahlungsbank von Mitsubishi Motors
 Mit kollegialen Grüßen
 Mit kameradschaftlichen Grüßen
 Markgröningen
 Michael Kidd-Gilchrist, US-amerikanischer Basketballspieler

MKG